Aufschluss bzw. Aufschließung steht für:
 Aufschluss (Bergbau), das Zugänglichmachen einer Lagerstätte im Tagebau
 Aufschluss (Chemie), die Überführung von schwerlöslichen Substanzen in wasser- und säurelösliche Verbindungen
 Aufschluss (Geologie), der freiliegende bzw. zugängliche Gesteinsuntergrund
 Aufschluss (Architektur), eine Prüfung des Aufbaus des Baubodens
 Der Aufschluss, Zeitschrift der VFMG (Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie) für Mineralogie, Paläontologie und Geologie, ab 1948 erschienen
 Faseraufschluss, Verfahren zur Gewinnung von Naturfasern
 Holzaufschluss, Verfahren zur Gewinnung der Zellulose in der Papierindustrie
 Zellaufschluss, das Eröffnen von Zellen in der Biologie, um an ihren Inhalt zu gelangen
 die Gesamtheit von baulichen Maßnahmen und rechtlichen Regelungen für den Zugang zu Grundstücken, siehe Erschließung (Grundstück)
 die Zeitspanne in einer Justizvollzugsanstalt, in der die Zellentüren nicht abgeschlossen sind, siehe Geschlossener Vollzug
 die Zerlegung von Nahrung, sodass sie vom Körper aufgenommen werden kann, siehe Verdauung: Aufschluss und Aufnahme der Nahrung

Siehe auch:
 Aufschluss an der Burg